Saint-Remimont (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Remimont (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia